Rudy steht für:

 Rudy (Arkansas), Ort im Crawford County
 Rudy (Kuźnia Raciborska) (deutsch Groß Rauden), Ort bei Ratibor in Oberschlesien, Polen
 Rudy, Originaltitel von Touchdown – Sein Ziel ist der Sieg, US-amerikanischer Spielfilm (1993)
 Rudy, Name eines geodätischen Messpunktes des Struve-Bogens nahe der Stadt Rudi (Republik Moldau), siehe Rudi (Soroca) #Struve-Bogen

Rudy ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Rudy (* 1965), polnischer Fußballspieler
 Ania Rudy (* 1968), polnisch-deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Florian Rudy (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Kathy Rudy (* 1956), US-amerikanische Frauenforscherin
 Magdalena von Rudy (* 1973), polnische Künstlerin
 Mikhail Rudy (* 1953), russisch-französischer Pianist
 Mikołaj Radziwiłł Rudy (1512–1584), Kanzler und Großhetmann von Litauen
 Sebastian Rudy (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Thomas Rudy (Pharmakologe) (* 1940), US-amerikanischer Pharmakologe und Toxikologe
 Thomas Rudy (* 1959), deutscher Politiker (AfD)
 Wojciech Rudy (* 1952), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Zulfairuuz Rudy (* 1994), singapurischer Fußballspieler
 Zvi Rudy (1900–1972), polnisch-israelischer Soziologe

R.U.D.Y. steht für:
 R-U-Dead-Yet, ein Denial-of-Service-Tool

Siehe auch:
 Ruddy
 Rudi
 Rudie

Abkürzung